V. János nevű uralkodók:
 V. János bizánci császár (1341-1391)
 V. János portugál király (1689-1750)
 V. János pápa (?-686)